Grupp E i Världsmästerskapet i fotboll 2014 spelades från 15 juni till 25 juni 2014.

Tabell

Matcher

Schweiz mot Ecuador

{{Resultat med trupp|id=SUI-ECU
|nr       = 9
|bild     = SUI-ECU 2014-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = Admir Mehmedi Haris Seferović 
|mål2     =  Enner Valencia
|arena    = Estádio Nacional de Brasília
|spelplats= Brasília
|publik   = 68351
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Xherdan Shaqiri
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Frankrike mot Honduras

{{Resultat med trupp|id=FRA-HON
|nr       = 10
|bild     = FRA-HON 2014-06-15.svg
|datum    = 15 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Karim Benzema Noel Valladares 
|mål2     = 
|arena    = Estádio Beira-Rio
|spelplats= Porto Alegre
|publik   = 43012
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Karim Benzema
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Schweiz mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=SUI-FRA
|nr       = 25
|bild     = SUI-FRA 2014-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 3
|mål1     = Blerim Džemaili Granit Xhaka 
|mål2     =  Olivier Giroud Blaise Matuidi Mathieu Valbuena Karim Benzema Moussa Sissoko
|arena    = Arena Fonte Nova
|spelplats= Salvador
|publik   = 51003
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Karim Benzema
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Honduras mot Ecuador

{{Resultat med trupp|id=HON-ECU
|nr       = 26
|bild     = HON-ECU 2014-06-20.svg
|datum    = 20 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Carlo Costly 
|mål2     =  Enner Valencia 
|arena    = Arena da Baixada
|spelplats= Curitiba
|publik   = 39224
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Enner Valencia
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Honduras mot Schweiz

{{Resultat med trupp|id=HON-SUI
|nr       = 41
|bild     = HON-SUI 2014-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 2
|mål1     = 
|mål2     =  Xherdan Shaqiri
|arena    = Arena da Amazônia
|spelplats= Manaus
|publik   = 40322
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Xherdan Shaqiri
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Ecuador mot Frankrike

{{Resultat med trupp|id=ECU-FRA
|nr       = 42
|bild     = ECU-FRA 2014-06-25.svg
|datum    = 25 juni 2014
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Maracanã
|spelplats= Rio de Janeiro
|publik   = 73749
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare=  Alexander Domínguez
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1=  
|trupplag2=  
}}

Källor

Noter

Grupp E
Internationella sportevenemang i Brasília
Sport i Curitiba
Sport i Manaus
Sport i Porto Alegre
Internationella sportevenemang i Rio de Janeiro
Sport i Salvador, Brasilien
Rio de Janeiro under 2000-talet
Brasília under 2000-talet